Björgvinsson est un patronyme islandais dérivé du prénom  et notamment porté par :

Par ordre alphabétique
  (né en 1979), entraîneur de basket-ball islandais ;
  (né en 1995), joueur de handball islandais ;
  (né en 1949), joueur de handball islandais ;
 Björgvin Björgvinsson (né en 1980), skieur alpin islandais ;
  (né en 1942), homme politique islandais ;
  (né en 1967), joueur de basket-ball puis homme d'affaires islandais.

Notes et références